Die Gauliga Sudetenland 1941/42 war die vierte Spielzeit der Gauliga Sudetenland des Fachamtes Fußball. In dieser Saison wurde die Gauliga Sudetenland in drei Staffeln im Rundenturnier ausgespielt. Die Staffelsieger trafen dann in einer Endrunde aufeinander. Die Gaumeisterschaft sicherte sich zum ersten Mal der LSV Olmütz und qualifizierte sich somit für die deutsche Fußballmeisterschaft 1941/42. Bei dieser Schieden die Olmützer bereits in der Qualifikationsrunde nach einer 0:1-Heimniederlage gegen den First Vienna FC 1894 aus. Erneut kam es in dieser Spielzeit zu einigen Rückzügen nach der Saison.

Staffel Ost 

|}

Staffel Mitte 

|}

Staffel West 

|}

Finalrunde 

|}

Quellen 
 
 
 Gauliga Sudetenland 1941/42 bei http://www.claudionicoletti.eu/

1941
Fußballsaison 1941/42